libATA — программная библиотека, задействованная внутри ядра Linux для обеспечения поддержки контроллеров и устройств ATA. libATA поддерживает API драйверов ATA, класс взаимодействия для устройств стандарта ATA и ATAPI, а также трансляцию SCSI/ATA для ATA-устройств в соответствии со спецификацией T10 SAT.

Примечания

Ссылки 
 

ATA
Ядро Linux